YAG est un sigle, qui signifie :
 , un matériau cristallin utilisé dans les lasers.

YAG ou yag est aussi un code, qui peut faire référence à :
  ;
 la langue yagan, selon la norme ISO 639-2 (alpha-3).

Code